Ко́пец () — белорусский дворянский род герба Крое.

Их предок Андрей Копот был витебским конюшим в 1480. Эту же должность занимали два его сына, Богдан (1526) и Василий (1530). Воеводой полоцким был Ян Кароль Копец. Род Копец был внесён в VI часть родословной книги Ковенской губернии России.

Существовал также род Копец герба Любич, восходящий к началу XVI века, происходящий из смоленских бояр, который был внесён в VI часть родословной книги Витебской и Минской губерний Российской империи.

Также существовали рода Копец герба собственного и герба Порай.
 Копец, Иосиф (; 1758—1827) — польский военный деятель, генерал, этнограф, исследователь Камчатки, автор исторических записок, шляхтич.

Литература

Примечания 

Шляхетские роды герба Кроие
Дворянские роды, на гербах которых изображены павлиньи перья‎